zvijezda, nebesko tijelo
 zvijezda (simbol), čest simbol (na zastavama i dr.)
 Zvijezda (tvrtka) - tvrtka
 Zvijezde (glazbeni sastav), hrvatski glazbeni sastav
 zvijezda (poznata osoba)
 Zvjezdače, razred pokretnih morskih životinja iz koljena bodljikaša sploštena tijela na kojemu se ističu krakovi

Zemljopis:
 Zvijezda (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš, BiH
 Zvijezda (planina u BiH), planina u BiH, kod Vareša
 Zvijezda (Karlovac), dio grada Karlovca
 Zvijezda (planina u Srbiji), planina u zapadnoj Srbiji